Chelan može značiti:

 Chelan (jezero), jezero u državi Washington
 Chelan (pleme), Pleme Salishan Indijanaca nastanjeno u 19. stoljeću uz jezero Chelan